Annemarie Moser-Pröll (1953-), skieuse alpine autrichienne ;
 Cornelia Pröll (1961-), skieuse alpine autrichienne ;
 Erwin Pröll (1946-), homme politique autrichien ;
 Fritz Pröll (1915-1944), résistant allemand au nazisme ;
 Josef Pröll (1968-), homme politique autrichien ;
 Markus Pröll (1979-), footballeur allemand.

Patronyme germanique